KZS je lahko kratica za:

 Kajakaška zveza Slovenije
 Kegljaška zveza Slovenije
 Kinološka zveza Slovenije
 Kolesarska zveza Slovenije
 Konjeniška zveza Slovenije
 Košarkarska zveza Slovenije